Herqueville puede referirse a: 

 Herqueville, comuna francesa en Eure.
 Herqueville, comuna francesa en Mancha.